Strugar (serbokroatisch für Dreher) ist der Familienname folgender Personen:

 Teona Strugar Mitevska (* 1974), nordmazedonische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Vladimir Strugar (* 1946), kroatischer Politiker (HSS), Minister für Erziehung und Sport 2000–2003
 Vlado Strugar (1922–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Historiker